Мешетич — фамилия. Известные носители:
 Мешетич, Иван Васильевич — русский офицер, георгиевский кавалер.
 Мешетич, Николай Фёдорович (1850—1910) — русский генерал от инфантерии, командир 12-го и 16-го армейских корпусов.